Catolechia — рід грибів родини Rhizocarpaceae. Назва вперше опублікована 1850 року.

Класифікація 
До роду Catolechia відносять 25 видів:

Примітки

Джерела 
 Flotow, J. 1850. Mikroskopische Flechtenstudien. Botanische Zeitung. 8:361-369 - P.367

Роди грибів
Леканороміцети